Meurtre au champagne est un titre de plusieurs œuvres :
 Meurtre au champagne (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1945, qui a connu plusieurs adaptations :
 Meurtre au champagne (), téléfilm américain de Robert Michael Lewis diffusé en 1983 ;
 Meurtre au champagne (), téléfilm britannique de Tristram Powell diffusé en 2003 ;
 Meurtre au champagne, téléfilm de la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie diffusé en 2012.
 Meurtre au champagne (),  de la série Columbo diffusé en 1991.